Bruinkeelbladkrabber
 Donkere bladkrabber
 Grijskeelbladkrabber
 Kortsnavelbladkrabber
 Roodborstbladkrabber
 Schubkeelbladkrabber
 Zwartstaartbladkrabber